Die Dreiband-Europameisterschaft 1994 war das 52. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis 3. April 1994 in Odense auf der Insel Fünen statt. Es war die vierte Dreiband-EM in Dänemark.

Geschichte 
Da die Profis der BWA bei dieser Europameisterschaft wieder fehlten, war der Ausgang der EM völlig offen. So kam es, dass der Niederländer John Tijssens bei seiner ersten Teilnahme an einer EM sich gleich den Titel sicherte. In einem spannenden Finale besiegte er den Schweizer Andreas Efler im fünften Satz knapp mit 15:13. Für die Hausherren gab es auch eine Medaille durch Dion Nelin, der das zum letzten Mal ausgetragene kleine Finale glatt mit 3:0 Sätzen gewann. Die deutschen Teilnehmer, sechs an der Zahl, enttäuschten nicht, spielten aber zum Teil sehr unglücklich. Die beste Partie des Turniers lieferten sich der Vize-Europameister des Vorjahres Maximo Aguirre und der erstmals an einer Dreiband-EM teilnehmende erst 22-jährige Martin Horn. Nach sehr ausgeglichener Partie gewann Aguirre erst im fünften Satz mit 15:13 und spielte den besten Einzel-Durchschnitt (BED) des Turniers mit 1,632. Horn spielte mit 1,609 ebenfalls sehr stark und schied mit dem besten Turnier-GD von 1,425 aus und wurde am Ende Neunter. Aguirre war wieder bester Deutscher und wurde Siebter. An allen Turnierbestleistungen waren deutsche Teilnehmer beteiligt.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Odense Kommune